

Brasil 
 Novo Airão — município no estado do Amazonas
 Velho Airão — povoação abandonada no território do município acima
 Quilombolas de Airão — bairro do município de Novo Airão

Portugal 
 Santa Maria de Airão — freguesia do concelho de Guimarães
 São João Batista de Airão — freguesia do concelho de Guimarães

Desambiguações de topônimos